Да́стин Ка́лтофф (; ) — канадский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  пятое место). Призёр .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Университет Саскачевана.

Глава и владелец фирмы по продаже автомобилей Saskatoon Auto Connection в Саскатуне.

Примечания

Ссылки 
 Dustin Kalthoff - Saskatoon Auto Connection - Reviewsii.com
 
 
 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники университета Саскачевана